Алду () — португальская фамилия. Известные носители:

 Алду, Жозе (род. 1986) — бразильский участник боёв по смешанным правилам (ММА).
 Алду Жералду Мануэл Монтейру (род. 1994) — вратарь футбольного клуба Порту.